Algemeen
 Crisis (situatie), een noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt.
 Economische crisis:
 De Grote Depressie in de jaren 30 van de 20e eeuw.
 Financiële crisis
 De kredietcrisis eind jaren 2000.
 De Europese staatsschuldencrisis in de jaren 2010.
 Crisis (biologie), een biologisch proces waarin cellen sterven.

Film en televisie
 Crisis (1939), een documentaire van de crisis in de Sudeten in 1938.
 Crisis (1946), een film geregisseerd door Ingmar Bergman.
 Crisis (1950), een film geregisseerd door Richard Brooks.
 Crisis (1997), een actiefilm geregisseerd door Jalal Merhi.
 Crisis (2021), een film geregisseerd door Nicholas Jarecki.
 Crisis (televisieserie), een Amerikaanse reeks uit 2014.

Gedrukte media
 Crisis (thriller), een thriller door Robin Cook.
 The Crisis, het officiële magazine van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

Muziek
 Crisis (Alexisonfire), een album van Alexisonfire.
 Crisis (Ornette Coleman), een album van Ornette Coleman.
 Crisis (Deadweights), een album van Deadweights.
 Crisis (band), een punkrockgroep.
 Crisis? What Crisis?, een album van Supertramp.

Personen
 Crisis (komiek), een Britse komiek.

Zie ook
 Crysis, een computerspelserie ontwikkeld door Crytek.
 Crysis, het eerste spel in de hierboven genoemde serie.
 Crises (Mike Oldfield), een album van Mike Oldfield.